Asaad ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Asaad (1907–1997), assyrischer Komponist und Musiker
 Kamel Asaad (1932–2010), libanesischer Politiker
 Khaled Asaad (1933/1934–2015), syrischer Archäologe
 Man Asaad (* 1993), syrischer Gewichtheber
 Riad al-Asaad (* 1961), syrischer Ingenieur
 Said Saif Asaad (* 1979), bulgarisch-katarischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Asad